Бутако́вская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бутаковская волость — в составе Тобольской губернии
 Бутаковская волость — в составе Тамбовской губернии